Alfonso Berardinelli – critico letterario e saggista italiano
 Giuseppe Antonio Berardinelli – pugile statunitense
 James Berardinelli (1967) – critico cinematografico statunitense
 Gaetano Berardinelli – autore e scrittore italiano